Beholder:
 Beholder — вид вымышленных существ из ролевой игры Dungeons & Dragons.
 Beholder — компьютерная игра 2016 года.
 Beholder 2 — продолжение компьютерной игры 2018 года.
 Beholder 3 — продолжение компьютерной игры 2022 года.
 Beholder — марка компьютерных ТВ-тюнеров, выпускавшихся российской компанией Beholder International Ltd.

См. также 
 Eye of the Beholder